Михаило Илић може да се односи на:

 Михаило Илић (мајор) (1845-1876), мајор, војни писац и преводилац, члан Српског ученог друштва.
 Михаило Илић (лекар) (1856-1905), лекар, народни посланик, уредник.
 Михаило В. Илић (1866-1928), грађевински инжењер, министар грађевина Србије 1911-1912.
 Михаило Илић (правник) (1888-1944), правник, универзитетски професор, политичар.
 Михаило Илић (редитељ) (1939), редитељ, монтажер, глумац, документариста.